SideOneDummy Records — американский независимый рекорд-лейбл, базирующийся в Лос-Анджелесе. Лейбл основан в 1995 году Джо Сибом (Joe Sib) и Биллом Армстронгом (Bill Armstrong). Основная специализация — панк-рок, хардкор, ска, ска-панк, фолк. На SideOneDummy выходили многие альбомы групп «третьей волны ска», а также кельтского панка (Celtic punk).

Некоторые группы, выпускавшиеся на лейбле 
 7 Seconds
 Anti-Flag
 Gogol Bordello
 Bedouin Soundclash
 Big D and the Kids Table
 The Briggs
 The Casualties
 The Dan Band
 Dusty Rhodes and the River Band
 Flogging Molly
 Gaslight Anthem
 Go Betty Go
 Goldfinger
 Chuck Ragan
 The Mighty Mighty Bosstones
 Kill Your Idols
 MxPx
 Zox
 Title Fight

Ссылки 
 Официальный сайт

Лейблы звукозаписи США
Инди-лейблы
Панк-рок-лейблы
Хардкор лейблы
Лейблы звукозаписи, основанные в 1995 году